Breitner puede referirse a:

  George Hendrik Breitner (1857 - 1923)), pintor impresionista holandés.
  Paul Breitner (1951 - ), exfutbolista alemán.
  Breitner da Silva (1989 - ), futbolista venezolano, nacionalizado brasileño.